Příjmení Brhel nosí více významných osobností:

 Bohumil Brhel (* 1965) – československý motocyklový závodník
 Jaroslav Brhel (* 1969) – český hutní inženýr
 Petr Brhel (* 1954) – český lékař